Pallars pode se referir a: 

Comarcas: 
 Pallars Jussà
 Pallars Sobirà

Municípios: 
 Baix Pallars
 Salàs de Pallars